Treffieux  (en bretó Trefieg) és un municipi francès, situat a la regió de país del Loira, al departament de Loira Atlàntic, que històricament va formar part de la Bretanya. L'any 2006 tenia 703 habitants. Limita amb Saint-Vincent-des-Landes, Lusanger, Jans, Nozay, Abbaretz i Issé.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Châteaubriant